Томаш Копецки (; ) — словацкий хоккеист, правый нападающий. В настоящее время является свободным агентом.

Хоккейная карьера

Клубная 
Томаш Копецки начал профессиональную карьеру хоккеиста в 1999 году, став игроком клуба «Дукла» из Тренчина, цвета которого в разное время защищали знаменитые словацкие хоккеисты: Павол Демитра, Мариан Хосса, Здено Хара, Мариан Габорик. После одного сезона в «Дукле» Копецки был задрафтован «Детройт Ред Уингз» и оказался в системе одной из сильнейших команд на Западе НХЛ.

Первые два года за океаном Копецки отыграл в клубе Западной хоккейной лиги (WHL) «Летбридж Харрикейнз», после чего перешёл в «Гранд-Рапидс Гриффинс» — фарм-клуб «Детройта», выступающий в АХЛ. Проведя там четыре сезона, Томаш наконец попал в основной состав «крыльев» — это произошло в чемпионате 2006/2007. Однако ему так и не удалось сыграть полноценный сезон за свою команду: из-за травмы, полученной Копецки в декабре 2006 г. во время матча с «Чикаго», словак пропустил остаток регулярного первенства и плей-офф.

В следующем сезоне история повторилась: Копецки снова получил повреждение, не позволившее ему доиграть сезон до конца. Правда, на сей раз это случилось 4 апреля 2008 года — за 5 дней до старта плей-офф. Тем не менее, Копецки, как игрок «Детройта», стал обладателем Кубка Стэнли сезона 2007/08.

Летом 2009 года Копецки перешёл в «Чикаго Блэк Хоукс», подписав с новым клубом двухлетний контракт. Сезон 2009/10 оказался удачным для Томаша: он не получал тяжёлых травм, показывая при этом неплохие показатели результативности и в регулярном чемпионате, и в играх на вылет. С «ястребами» Копецки вновь выиграл главный трофей НХЛ, причём после одного из матчей финальной серии он был признан первой звездой дня.

Игры за сборную 
В 2010 году Копецки дебютировал за основную сборную Словакии: главный тренер Ян Филц вызвал его для участия в зимних Олимпийских играх в Ванкувере. Словаки заняли четвёртое место; Копецки отметился лишь одной забитой шайбой, но именно она принесла команде Словакии победу над Швецией в четвертьфинале игр.

Спустя два года Томаш сыграл на чемпионате мира по хоккею, где Словакия впервые за девять лет попала в число команд призовой тройки. Копецки забросил пять шайб и стал лучшим снайпером своей сборной.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли: 2008, 2010
 Победитель Западной конференции НХЛ: 2008, 2009, 2010

Факты 
 Клубы, за которые выступает Томаш Копецки, три года подряд (2008—2010) выходили в финал Кубка Стэнли.
 За «Чикаго» Копецки играл вместе со своим соотечественником Марианом Xоссой, который, так же как и Копецки, перешёл в стан «Блэкхоукс» в июле 2009 года из «Детройта».
 По словам Копецки, забив гол шведам на Олимпийских играх, он испытал «хоккейный оргазм».

Личная жизнь 
У Копецки есть жена Мария и сыновья Якуб и Тобиас.

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль Томаша Копецки на официальном сайте НХЛ
 Профиль на TSN.ca
 Статистика на eurohockey.net

Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки «Летбридж Харрикейнз»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»